Murat Demir ist der Name folgender Personen:

* Murat Demir (Schauspieler) (* 1991), deutscher Schauspieler
 Murat Demir (Fußballspieler) (* 1995), türkischer Fußballspieler